Güevéjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Güevéjar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Güevéjar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar